O alfabeto oriá é usado para escrever na língua oriá, e pode ser usado para diversas outras línguas indianas, como por exemplo o sânscrito.

Alfabeto 

Oriá tem um alfabeto alfasilábico ou um abugida em que todas as consoantes possuem uma vogal inerente embutida dentro dele. Os diacríticos (que podem aparecer acima, abaixo, antes ou depois da consoante a que pertencem) são usados para alterar a forma da vogal inerente. Quando as vogais aparecem no início de uma sílaba, elas são escritas como letras independentes. Além disso, quando certas consoantes ocorrem juntas, símbolos conjuntos especiais são usados para combinar as partes essenciais de cada símbolo consonantal. A lista de vogais e consoantes (estruturadas e não estruturadas) é a seguinte:

Vogais independentes 
The following are the list of Odia vowels.

Não há diferença significativa na pronúncia das vogais curtas e longas (,  & , ). Also, the vowels , ,  e seus diacríticos são necessários apenas ao escrever Sânscrito na escrita Oriá e não são usados significativamente no Oriá moderno, portanto, nem sempre são mencionados no alfabeto Oriái.

Consoantes 

Two categories of consonant letters (ବ୍ୟଞ୍ଜନ byan̄jana) are defined in Odia: the structured consonants (ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ bargya byan̄jana) and the unstructured consonants (ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ abargya byan̄jana).

O primeiro livro do alfabeto Oriá padronizado foi compilado por Madhusudan Rao chamado Barnabodha em 1895. Como pode ser visto na lista do alfabeto, os fonemas  Ba ,  Va  e  Wa  foram representados pelo mesma letra ବ, com o som  Va  e  Wa  sendo representado pelo nome  'abargya ba'  (ଅବର୍ଗ୍ୟ ବ). Isso pode ser visto em Barnabodha em 1896. Isso ocorreu porque os fonemas  Ba  e  Va  se fundiram nas línguas indo-arianas orientais e eram representados pela mesma letra, no caso de Odia- ବ. Enquanto o fonema  Wa  existia através do símbolo de ligadura consonantal, que ele compartilhava com  Ba  - ୍ୱ (ସ୍ୱାଧୀନ- swādhīna). Gopala Chandra Praharaj, que compilou e publicou o primeiro dicionário Odia abrangente, Purnachandra Odia Bhashakosha (1931-40), introduziu uma nova letra ୱ no inventário de escrita para representar o som fonético de  Wa  a fim de distingui-lo do mesmo símbolo que anteriormente compartilhou com  Ba . Embora uma letra alternativa para  Wa  tenha sido representada por ଵ, mas não obteve total aceitação e, em vez disso, a carta de Praharaj manteve-se a carta amplamente utilizada e reconhecida.

Consoantes estruturadas 
As consoantes estruturadas (ବର୍ଗ୍ୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ) são classificadas de acordo com onde a língua toca o palato da boca e são classificadas em cinco grupos estruturados. Essas consoantes são mostradas aqui com sua transliteração  ISO

Diacríticos de vogais e outros símbolos 
A tabela a seguir mostra a lista de diacríticos vocálicos em consoantes.

O oriá em Unicode 
A faixa de códigos Unicode para oriá é U+0B00 ... U+0B7F.

Orissa
Abugidas